Luna – łacińska nazwa Księżyca

Osoby 
 Luna (Aleksandra Wielgomas) – polska piosenkarka
 Luna (Krystyna Gerasimowa) – ukraińska piosenkarka
 Luna (Park Sun-young) – koreańska piosenkarka
 Luna (Luna Jordanowa) – bułgarska piosenkarka
 Luna (Alina Striedl) – niemiecka piosenkarka
 Luna (Luna Melis) – włoska piosenkarka i raperka
 Luna Sabella – holenderska piosenkarka i tancerka
 Luna – holenderski DJ

Wydawnictwa 
 Luna – drugi solowy album Tomasza Budzyńskiego
 Luna – dziewiąty album studyjny Any Gabriel
 „Luna” – singel Luny z 2020 roku

Literatura 
 Luna – fikcyjna postać z serii Czarodziejka z Księżyca
 Luna – fikcyjna postać z serialu My Little Pony: Przyjaźń to magia
 Luna Lovegood – fikcyjna postać z serii Harry Potter

Miejscowość i gmina w Rumunii 
 Luna – gmina w Rumunii, w okręgu Kluż
 Luna – wieś w Rumunii, w okręgu Kluż, w gminie Luna

Miejscowości 
 Luna – jednostka osadnicza w Nowym Meksyku
 Luna – jednostka osadnicza w Arkansas
 Luna – jednostka osadnicza w Missouri
 Luna – jednostka osadnicza w Minnesocie
 Luna – stolica prowincji Apayo, Filipiny
 Luna – miejscowość w Hiszpanii

Hrabstwa 
 Hrabstwo Luna – hrabstwo w Nowym Meksyku

Wyspy 
 Luna Island – wyspa w Nowym Jorku

Inne 
 Luna – w mitologii rzymskiej bogini Księżyca
 Luna – komputer firmy Omron
 Luna – kino w Warszawie
 Luna – interfejs graficzny Microsoft Windows XP
 Łuna – radziecki program bezzałogowych sond kosmicznych do badania Księżyca.
 2K6 Łuna – radziecki taktyczny zestaw rakietowy
 9K52 Łuna-M – radziecki taktyczny zestaw rakietowy
 Luna – polski film fabularny z 2006 roku
 Luna – jedna z wersji wyposażenia samochodów marki Toyota
 radiowęzeł „Luna” Politechniki Gdańskiej
 Luna - Postać z gry Virtue's Last Reward